Dărmănești ist der Name mehrerer Ortschaften in Rumänien:
 Dărmănești, Stadt im Kreis Bacău
 Dărmănești (Dâmbovița), Gemeinde im Kreis Dâmbovița
 Dărmănești (Suceava), Gemeinde im Kreis Suceava

Eine ähnliche Schreibweise hat die Gemeinde Dârmănești im Kreis Argeș.